Origin:

Информационные технологии 
 Origin — программа научной графики и обработки данных.
 Origin — последняя строчка фидошного письма.
 Origin — платформа цифровой дистрибуции Electronic Arts.
 Origin — сокращённое именование Origin Systems Inc. — разработчик компьютерных игр.

Музыка 
 Origin — американская дэт-метал группа.
 Origin — альбом рок-группы Evanescence.
 Origin — альбом метал-группы Borknagar.
 Origin of Symmetry — второй студийный альбом британской альтернативной рок-группы Muse.

См. также